Oriëntatie of oriëntering kan verwijzen naar:
oriëntatievermogen, vermogen tot situatiebepaling.
oriëntering (architectuur), bouwrichting van (religieus) gebouw, vaak het oosten.
oriëntatieloop (oriëntering), loopsport waarbij het aankomt op navigatie met kaart en kompas.
oriëntatie (tijdschrift), Nederlands/Indisch literair tijdschrift.
oriëntatie (stand)
oriëntatie (chiraliteit)
studiekeuze-advies.
oriëntatiereactie, ook oriëntatierespons of oriëntatiereflex genoemd, een reflexmatige reactie op prikkels uit de omgeving.

Zie ook
beeldvorming
desoriëntatie
discordantie